Жил Симó () е френски тенисист, роден на 27 декември 1984 в Ница. Предпочита твърдите кортове.

Кариера 
Жил Симó започва да тренира тенис когато е на шест години.

Става професионалист през 2002 г. Година по-късно печели първата си титла – от Фючърса в Лисабон. Има общо пет титли от Фючърси.

Първата му титла от Чалънджър турнир е в Нова Каледония в самото начало на 2005 г. През същата година постига и първата си победа в турнир от висока категория, надделявайки в Марсилия над Томас Йохансон. Дебютира в турнир от Големия шлем на Ролан Гарос.

През 2006 г. играе на финал във Валенсия, а през 2007 печели първия си турнир от висока категория в Марсилия, където побеждава Маркос Багдатис. През септември печели турнира в Букурещ, което скоро след това му помага да зепише най-доброто си класиране в ранглистата – 29-о място. Другите му по-добри постижения през годината са един полуфинал и три четвъртфинала.

Най-доброто му класиране на турнир от Големия шлем е достигане до четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия през 2011 г.

Бележки

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 

Френски тенисисти
Родени в Ница
Ньошателци